Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano. Il campionato si è concluso con la vittoria del  per il girone A e del Virtus Latina per il girone B, entrambi al loro primo titolo.

Tutte le squadre iscritte al campionato di Eccellenza hanno diritto a partecipare alla Coppa Italia Dilettanti Lazio 2008-2009.

Stagione

Aggiornamenti 
 Frascati e , fresche di retrocessione, vengono ripescate nel Serie D.
 Per completare gli organici vengono ripescati il Santa Marinella, retrocesso sul campo la scorsa stagione e, dalla Promozione, il , il , il  e il Fonte Nuova.
Di seguito la composizione dei gironi fornita dal Comitato Regionale Lazio..

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Promossa in Serie D 2009-2010.
      Ammessa ai Play-off nazionali.
 Ai play-out.
      Retrocesse in Promozione Lazio 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Latina promosso in Serie D 2009-2010 per aver vinto i play-off nazionali
L'Aprilia è stato poi ripescato in Serie D 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Promossa in Serie D 2009-2010.
      Ammessa ai Play-off nazionali.
 Ai play-out.
      Retrocesse in Promozione Lazio 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Colleferro ha scontato 4 punti di penalizzazione.
Il Mentana Jenne e il Torrenova sono state poi ripescate in Eccellenza Lazio 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Lazio